О́тто Фи́шер ():
 Фишер, Отто (1901—1941) — австрийский футболист еврейского происхождения.
 Фишер, Отто (1901—1974) — немецкий коммунист, член группы Ульбрихта.
 Фишер, Отто Вильгельм (1915—2004) — австрийский актёр.
 Фишер, Отто (1870—1947) — немецкий художник и искусствовед.
 Фишер, Отто (1915—1993) — швейцарский политик.
 Фишер, Эрнст Отто (1918—2007) — немецкий химик, нобелевский лауреат (1973).